Polder – een gebied dat lager ligt dan het omringende water en waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden
 Polder (muziek) – Nederlandse technoact
 Watering (bestuur) – een openbaar bestuur in Vlaanderen, dat bevoegd is over de waterhuishouding, vergelijkbaar met de Nederlandse waterschappen.
De Polder, voormalige arbeidersbuurten in Muntendam en Noordbroek (Midden-Groningen)
 Jacobus Cornelis van de Polder (1785 – 1864) – een Nederlands officier
 Janieck van de Polder – een Nederlands acteur

Zie ook 
 Poldert – een buurtje in de Groningse gemeente Vlagtwedde
 Internationale polders – polders waar de Belgisch-Nederlandse grens doorheen loopt
 Poldermodel – een structuur en werkwijze voor overleg, en een cultuurverschijnsel, ook bekend als polderen
 Polderblindheid – verminderde oplettendheid in een saaie omgeving
 Polderconstructie – een werkwijze bij ondergronds bouwen
 Polderpop – Nederlandse popmuziek
 Polderpopparade – een tv-programma over Nederlandse popmuziek
 Poldercrash  – een vliegtuigongeval in 2009 bij Schiphol